Le jdanovisme désigne la pensée d'Andreï Jdanov,  du Parti communiste de l'URSS et spécialiste des questions artistiques et de propagande.

 Le jdanovisme politique (ou doctrine Jdanov) est l'affirmation de la division du monde en deux camps, marquant la bipolarisation de la Guerre froide.
 Le jdanovisme artistique représente le contrôle et l'orientation des productions artistiques en Union soviétique, dans les années 1950.

Article connexe 
 Mikhaïl Zochtchenko